Айо́ла () — английское женское имя и топоним.

Имя 
  (1946—2017) — валлийская актриса.
Псевдонимы
 Айола — криптоним журналистки-расследователя, преподавателя, лидера борьбы за гражданские права Айды Белл Уэллс-Барнетт (1862—1931).
Вымышленные персонажи
 Айола Лерой — главная героиня  (1892) Франсис Харпер.

Топоним США 
  — деревня в Висконсине.
  — городок в Висконсине.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Канзасе.
  — поселение в Пенсильвании.
  — город в Техасе.

См. также 
 Иола
 Айолас
 Айоли